Der Kreis Szigetvár (ungarisch Szigetvári járás) ist Nachfolger des Kleingebiets Szigetvár (Szigetvári kistérség), das im Rahmen der ungarischen Verwaltungsreform Ende 2012 aufgelöst wurde. 45 der 46 Gemeinden wechselten in den neuen Kreis Szigetvár, die Gemeinde Szentdénes wechselte in den Kreis Szentlőrinc (Szentlőrinci járás). Der Kreis liegt im Westen des Komitats und grenzt im Westen an das Komitat Somogy. Verwaltungssitz ist die einzige Stadt Szigetvár. Der Kreis ist der größte im Komitat und hat die drittniedrigste Bevölkerungsdichte.

Gemeindeübersicht

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011 (Census)

2013:;
2016:

Einzelnachweise 

Szigetvár
Komitat Baranya